Kasey Kahne est un pilote américain de NASCAR Cup Series né le  à Enumclaw, Washington.

Carrière 
Il pilota la Dodge Charger  Budweiser de l'écurie Gillett Evernham Motorsports de 2005 à 2010. Lors de la saison 2011, il pilote la Toyota Camry  de la Team Red Bull. En 2012, il rejoint l'écurie Hendrick Motorsports et pilote la Chevrolet .

En 2012, il participe au chase et finit  du championnat Sprint Cup Series, son meilleur résultat en carrière. Lors de la saison 2013, il remporte la quatrième course de la saison sur l'ovale de Bristol, ainsi que la deuxième course de Pocono en Pennsylvanie.

Palmarès en NASCAR Cup Series

Référence

Lien externe 
 

Naissance dans le comté de King (Washington)
Naissance en avril 1980
Pilote de NASCAR
Pilote automobile américain